Belinda Bencic era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Elena Vesnina.

In finale Dominika Cibulková ha sconfitto Karolína Plíšková con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (secondo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

 Madison Keys (ritirata)
 Karolína Plíšková (finale)
 Johanna Konta (semifinale)
 Dominika Cibulková (campionessa)
 Sara Errani (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Irina-Camelia Begu (secondo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)

Wildcard 

  Naomi Broady (primo turno)

 Tara Moore (primo turno)

Qualificate 

  Madison Brengle (terzo turno)
  Kateryna Bondarenko (terzo turno)
  Polona Hercog (primo turno)
  Ana Konjuh (secondo turno, ritirata)

 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno, ritirata)
 Mónica Puig (semifinale)
 Alison Van Uytvanck (primo turno)

Lucky loser 

  Denisa Allertová (primo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)

 Zhang Shuai (primo turno)
 Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2016
WTA Tour 2016